

Persone 
 Artëm Sedov – schermidore russo
 Georgij Jakovlevič Sedov – navigatore, esploratore e cartografo russo
 Jurij Sedov – calciatore sovietico
 Leonid Sedov – fisico sovietico
 Lev Sedov – noto anche come Leon Sedov – attivista trotskista e dissidente sovietico
 Pëtr Sedov – fondista russo

Altro 
 Sedov – veliero russo
 Arcipelago di Sedov – gruppo di isole russe che fanno parte dell'arcipelago di Severnaja Zemlja, nel mare di Kara.
 2785 Sedov – asteroide della fascia principale